Kläger  bezeichnet:

 einen Begriff aus dem Prozessrecht, siehe Kläger

Kläger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kläger (1880–1936), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Fritz Kläger (1914–2007), deutscher Motorradrennfahrer
 Georg Hermann Kläger (1863–1925), deutscher Schriftsteller 
 Max Kläger (1925–2016), deutscher Kunstpädagoge und Universitätsprofessor 
 Wilhelm Kläger (1814–1875), deutscher Theaterschauspieler, Regisseur und Dramatiker